Mindat peut désigner plusieurs lieux de Birmanie :
Mindat District district de l'État Chin
Mindat (municipalité), municipalité de l'État Chin
Mindat (État Chin), ville 
Mindat (Magway State) à Minhla
Mindat (Yebyu, Tanintharyi Division) 
Mindat (Thayetchaung, Tanintharyi Division)

Mindat peut également faire référence à :
Mindat Min, un prince birman
Mindat.org, une base de données en ligne de minéralogie